New Buffalo ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Buffalo (Iowa)
 New Buffalo (Michigan)
 New Buffalo (Ohio)
 New Buffalo (Pennsylvania)
 New Buffalo Township, Michigan